De finale van de Europacup II van het seizoen 1965/66 werd gehouden op 5 mei 1966 in Hampden Park in Glasgow. Het Duitse Borussia Dortmund stond voor het eerst in de finale van een Europees toernooi. De club versloeg Liverpool FC, dat eveneens voor het eerst in een Europese finale aantrad, met 2-1 na verlenging. Het winnende doelpunt van Stan Libuda zou tegenwoordig als een eigen doelpunt in de boeken zijn gekomen.

Wedstrijdgegevens

1966
Europacupvoetbal 1965/66
Borussia Dortmund
Liverpool FC
Europacup
Sportevenement in Glasgow